
Termin -{OX}- ima više značenja.

 Oreksin
 -{Ox}- programski jezik